Původní obyvatelé Ameriky jsou etnika, která se zde vyskytovala již v předkolumbovské době (před rokem 1492). Kromě indiánů jsou to také Eskymáci a Aleuťané.

Národy Ameriky